Роберт Кристан (; , Есенице) — словенский хоккеист, вратарь. В 2009—2013 годах играл за хорватский клуб «Медвешчак». В сезоне 2012/2013 являлся самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба «Медвешчак». В настоящее время является игроком хомутовских «Пираты», выступающего в чешской экстралиге.

Биография 
С 1998 года играет за сборную Словении. В 2000 году Роберт Кристан дебютировал в словенской лиге в «Есенице». После двух лет в составе «Есенице» перешёл в другой словенский клуб «Олимпия». Кристан отправился в Чемпионат Швеции, подписав контракт с «Брюнес» в сезоне 2006-07. В его единственный сезон в Элитсериен, Роберт сыграл в 33 играх, вывел «Брюнес» в плей-офф и стал лучшим голкипером по коэффициенту надежности, в среднем он пропустил 2,23 шайбы за игру. В 2007-08 он вернулся в «Есенице», но в следующем сезоне снова вернулся в Швецию.
18 мая 2009 года Кристан подписал контракт с хорватской командой «Медвешчак».

Статистика 

Примечание: И = игры, M = минуты, БВ = броски по воротам, ПШ = пропущено шайб, OБ = отбито бросков, КН = коэффициент надежности, ОБ% = процент отбитых бросков, ШM = штрафные минуты

Достижения 

 Лучший вратарь юниорского чемпионата мира по хоккею 2001, Дивизион 2
 Лучший вратарь Интерлиги сезона 2004/2005
 MVP плей-офф Словенской лиги в сезоне 2007/2008

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Словении
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Мура»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Нитра»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года